Ein Koffersarg kann bedeuten

 Ein leichter Sarg, um damit Leichen zu transportieren, wiederverwendbar. Siehe Sarg#Geschichte
 Ein kastenartiger Transportbehälter, z. B. für ein mehrteiliges Schlagzeug. Siehe Koffer